Schipperspoort (Haarlem), een voormalige stadspoort in Haarlem
 Schipperspoort (Lobith), een overblijfsel van het Tolhuis
 Schipperspoort (Toruń), een stadspoort in de Poolse stad Toruń